Czerkasy – miasto na Ukrainie, stolica obwodu czerkaskiego
 Czerkasy – część miasta Łaszczów w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów
 Czerkasy – wieś na Ukrainie w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego
 Czerkasy – wieś w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego.
 Czerkasy – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Sitce
 Czerkasy – stacja kolejowa w Czerkasach, w obwodzie czerkaskim, na Ukrainie
 Czerkasy – trałowiec morski projektu 266M (w kodzie NATO: Natya) Marynarki Wojennej Ukrainy
 Czerkasy– dawna gmina wiejska w woj. lubelskim
 Czerkasy– dawna gmina wiejska w woj. lwowskim